Karl Gooss (1815–1848) erdélyi szász evangelikus lelkész, országgyűlési képviselő
 Kar Gooss (1844–1881) erdélyi szász történész